Beibei (kinesiska: 北碚) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 32 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Runt Beibei är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Beibei är det största samhället i trakten. Trakten runt Beibei består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina